Le DUT Gestion des entreprises et des administrations (DUT GEA) est une formation universitaire post-baccalauréat qui se déroule généralement sur deux années (soit quatre semestres) ; il est possible par le biais de la formation continue de l'obtenir en un an. Ce DUT porte sur les métiers de la gestion dans les entreprises privées et les administrations publiques.

L'acquisition des techniques comptables financières et d'organisation, la connaissance des outils informatiques permettent aux étudiants d'être immédiatement opérationnels en entreprise dès la fin de leurs études. La formation aux méthodes d'analyse, à la prise en compte de l'environnement et à la synthèse leur permet d'être capables d'évoluer.

Options et leurs spécificités

Gestion comptable et financière (GCF) 
 Maîtriser les méthodes, procédures et techniques comptables, financières et budgétaires.
 Participer à la mise en place d’un système d’informations économiques, comptables et financières.
 Participer à l’élaboration et au suivi des outils d’aide à la décision dans le domaine économique et financier.

Gestion et management des organisations (GMO) 

 Assurer la gestion quotidienne d’une organisation privée ou publique dans la variété de ses domaines (logistique et commercial, juridique et fiscal, comptable et financier) et négocier avec les partenaires externes concernés.
 Collecter, synthétiser et utiliser les informations nécessaires à la prise de décision.
 Mettre en place les systèmes d’information nécessaires à une gestion efficiente.

Gestion des ressources humaines (GRH) 
 Réaliser des tâches et assumer des responsabilités spécifiques à l’administration du personnel.
 Participer à la mise en place de méthodes et d’outils de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.
 Contribuer à l’élaboration de diagnostics sociaux et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel.

PPN (programme pédagogique national) 
Abréviations utilisés :
 UE : unité d'enseignement ;
 CM : cours magistral ;
 TD : travaux dirigés ;
 TP : travaux pratiques.

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Option gestion comptable et financière

Option gestion et management des organisations

Gestion des ressources humaines

Semestre 4

Option gestion comptable et financière

Option gestion et management des organisations

Gestion des ressources humaines

Poursuite des études 

Généralement les étudiants GEA continuent leurs études telles que : la licence professionnelle ou généraliste, licence universitaire, Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG), écoles supérieures de commerce, Master comptabilité contrôle audit (CCA), Master sciences de gestion (MSG), ou études à l’étranger grâce aux partenariats entre les universités dont l'université de Coventry réputée pour accueillir des étudiants français de GEA.

Concernant la poursuite d'études en DCG, des dispenses sont possibles (avec x : les modules que l'étudiant n'aura pas à passer) :

Notes et références

Liens externes 
 Liste des départements GEA sur le site officiel des IUT.
 Informations complètes sur le BUT GEA

Gestion des entreprises et des administrations